Protula canavarii är en ringmaskart som beskrevs av Roverto 1899. Protula canavarii ingår i släktet Protula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
canavarii